A SMR-040 é uma rodovia municipal de Sumaré, no interior do estado brasileiro de São Paulo. Faz a ligação entre os municípios de Sumaré e Monte Mor, cruzando com a Rodovia dos Bandeirantes na metade do trajeto. Possui pista simples em todo seu trajeto. É conhecida também como Estrada Municipal Norma Marson Biondo.

Os radares estão fixados em postes laterais, com sinalização lateral e placas indicativas de redução de velocidade. Os equipamentos fotografam o modelo do veículo, a placa, a velocidade, o dia e horário no qual ele realizou a infração. Pode haver radares na SMR 040 observando o Km 5 + 200m: 70 km/h.